BHQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Broken Hill Patton Street (Nuovo Galles del Sud) (Australia)
BHQ o BQ5 – Biblia Hebraica Quinta, quinta edizione della Biblia Hebraica Stuttgartensia